

Patronyme 

 Alejandro Neciosup Acuña (1944-), un batteur et percussionniste de jazz ;
 Angelina Acuña (1905-2006), une poétesse guatémaltèque ;
 Antonio de Acuña (1453-1526), un prélat espagnol ;
 César Acuña (1952-), un homme politique et entrepreneur péruvien ;
 Clarence Acuña (1975-), un footballeur chilien ;
 Francisco Javier González-Acuña (1942-), un mathématicien mexicain ;
 Hernando de Acuña (1520-1580), un poète espagnol ;
 Jason Acuña (1973-), un acteur américain ;
 Juan Acuña Naya (1923-2001), un footballeur espagnol ;
 Juan Vitalio Acuña Núñez (1925-1967), un guérillero qui participa à la révolution cubaine ;
 Leonor Acuña (1952-), une linguiste argentine ;
 Manuel Acuña (1849-1873), un poète romantique mexicain ;
 Marcos Acuña (1991-), un footballeur argentin ;
 Máxima Acuña (1970-), une agricultrice et militante environnementale péruvienne ;
 Ricardo Acuña (1958-), un ancien joueur de tennis chilien ;
 Roberto Acuña (1972-), un footballeur paraguayen ;
 Ronald Acuña Jr. (1997-), un joueur vénézuélien de baseball ;
 Vicenç Acuña (né en 1946), un compositeur espagnol ;
 Yenny Acuña (née en 1997), une footballeuse chilienne.

Toponyme 

 Ciudad Acuña, une ville de l'État de Coahuila au Mexique.

Acuna
Acuna